

Toponyme 
 Maubecq, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Sedze-Maubecq ;
 Sedze-Maubecq, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homophone 
 Maubec.

Homonymie de toponyme